Пушкари:

 Пушкари — старинное название русских артиллеристов (с начала XV века).

Топоним

Белоруссия 
 Пушкари — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Пушкари — деревня в Вороновском сельсовете Витебского района Витебской области.
 Пушкари — деревня в Новкинском сельсовете Витебского района Витебской области.
 Пушкари — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Пушкари — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Пушкари — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Пушкари — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Пушкари — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Пушкари — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Пушкари — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Пушкари — село в Усманском районе Липецкой области.
 Пушкари — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Пушкари — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Пушкари — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Пушкари — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Пушкари — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Пушкари — село в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Пушкари — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Пушкари — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Пушкари — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Пушкари — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Пушкари — исчезнувшее село в Красногвардейском районе

Украина 
 Пушкари — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Пушкари — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Пушкари — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Пушкари — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Пушкарь (значения)